Der Volleyball World Grand Prix war ein internationaler Wettbewerb für Nationalmannschaften der Frauen. Ab 2018 wurde der World Grand Prix durch die Volleyball Nations League ersetzt.

Reglement 
Das Reglement des Grand Prix hatte sich im Laufe der Zeit häufiger geändert als das der Weltliga. Damit sollte die Attraktivität für das Publikum gesteigert werden. Dennoch gab es einige zentrale Bestimmungen.

 Die Teilnehmer mussten sich für den Wettbewerb qualifizieren. Die Regeln waren dabei je nach Kontinent unterschiedlich. Entweder musste eine Mannschaft ein bestimmtes Turnier absolvieren oder die Qualifikation erfolgte gemäß der Weltrangliste.
 Der Wettbewerb war in mindestens zwei Phasen unterteilt: eine Vorrunde mit wechselnden Gastgebern und eine oder mehrere Finalrunde(n) an einem zentralen Austragungsort.
 Die Vorrunde war in Wochen aufgeteilt. Jede Woche wurden die Teilnehmer in Gruppen organisiert und spielten innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden.
 Alle Spiele einer Gruppe fanden an einem Wochenende in derselben Stadt statt. Die Veranstaltungsorte befanden sich meistens in Asien. Die gastgebenden Länder mussten nicht unbedingt am Wettbewerb beteiligt sein.
 Nach Abschluss der Vorrunde erreichten die besten Mannschaften die nächste Runde. Die Anzahl hing von der Teilnehmerzahl und dem verwendeten Format ab, betrug aber üblicherweise fünf oder sechs.
 Der Gastgeber war, sofern er sich am Wettbewerb beteiligte, automatisch für die Endrunde qualifiziert.
 Die FIVB hatte mehrere Formate für die Endrunde ausprobiert. Ursprünglich war es ein Top-Four-System, bei dem jeder gegen jeden spielte und der Gewinner durch die Anzahl der Siege, den Satz- und Punktquotient und die direkten Duelle ermittelt wurde. Seit 2006 kam ein gemischtes Format zur Anwendung: Das Viertelfinale wurde in Gruppen ausgetragen und die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale.
 In der Vorrunde durften 18 Spielerinnen nominiert werden, von denen der Trainer jedes Wochenende zwölf auswählte. In der Endrunde waren nur zwölf Spielerinnen zugelassen.

Geschichte 
Der Grand Prix wurde als Pendant zur drei Jahre zuvor gegründeten Weltliga der Männer eingeführt und fand von 1993 bis 2017 jährlich statt. Mit diesen jährlichen stattfindenden Wettbewerben wollte der Weltvolleyballverband FIVB im Rahmen einer Marketingkampagne die Sportart fördern. Das Turnier erfreute sich seitdem vor allem in Ostasien großer Beliebtheit und wurde im Wesentlichen von asiatischen Investoren unterstützt. In der restlichen Welt war die Popularität deutlich geringer. Das Preisgeld stieg seit 1993 ständig, aber eher in kleinen Schritten. 2004 wurden 1,295 Millionen Dollar ausgeschüttet, im Vergleich zu den 13 Millionen Dollar in der Weltliga ein relativ geringer Betrag. Die Dominanz der asiatischen Sponsoren führte dazu, dass die meisten Gastgeber-Städte der Vorrunden-Spiele in Asien liegen. Das Land des Gastgeber konnte, musste aber nicht durch eine Nationalmannschaft vertreten sein. In den letzten Jahren wurden in einigen Kontinenten Qualifikationsspiele eingeführt.

Turniere 
Die Siegerlisten des Grand Prix zeigen, dass der Volleyball bei den Frauen seit Beginn der 1990er Jahre von Brasilien dominiert wird. Fleißige Medaillensammler waren auch Russland, die USA, Kuba, China und Italien. Die deutsche Mannschaft konnte bisher nur zwei Medaillen gewinnen (Bronze 2002 und 2009).

Bei der ersten Ausgabe 1993 gewann der amtierende Olympiasieger Kuba die Goldmedaille. Ein Jahr später wurden die Frauen aus der Karibik im Finale von Brasilien gestoppt. Die Südamerikanerinnen hatten zuvor noch nie eine Medaille bei einem wichtigen Turnier gewonnen. In den folgenden Jahren dominierte Brasilien jedoch immer häufiger. 1995 unterlagen sie im Endspiel den USA, aber ein Jahr später holten sie ihren zweiten Titel mit knappen 3:2-Siegen. 1997 verzichteten sie auf eine Teilnahme und ermöglichten somit den Russinnen den Sieg. Die nächsten beiden Turniere gingen erneut an Brasilien und Russland. Die Osteuropäerinnen zogen 2002 durch ihren dritten Sieg vorübergehend mit den Südamerikanerinnen, aber die Frauen aus Brasilien bauten mit drei aufeinander folgenden Titel 2004 bis 2006 ihre führende Position aus. Zwischendurch konnten Kuba (2000), die USA (2001) und China (2003) den Grand Prix gewinnen. 2007 gewannen nach einer Siegesserie erstmals die Frauen aus den Niederlanden den World Grand Prix. 2008 und 2009 triumphierte Brasilien zum siebten und zum achten Mal. Zwischen 2010 und 2012 gewannen die US-Amerikanerinnen dreimal in Reihe, was von zwei Siegen 2013 und 2014 von Brasilien gefolgt wurde. 2015 und 2016 gewannen dieselben zwei Mannschaften jeweils einmal.

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks 

 Informationen der FIVB (englisch)

 
Erstveranstaltung 1993